Финал Кубка Нидерландов по футболу 2015/16 состоялся 24 апреля 2016 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Местный клуб «Фейеноорд» обыграл «Утрехт» со счётом 2:1 в основное время и стал 12-кратным обладателем Кубка Нидерландов, впервые с 2008 года. Благодаря этой победе команда в следующем сезоне получила право выступать в групповом этапе Лиги Европы. Среди 10 лучших бомбардиров Кубка Нидерландов по футболу этого сезона верх взял «Утрехт», в составе которого сразу три игрока попали в данный список, а именно: Себастьян Алле (5 голов), Насер Баразите и Барт Рамселар (по 3 гола). Со стороны «Фейеноорда» лишь Дирк Кёйт с показателем в 4 забитых мяча смог попасть в этот рейтинг.

Путь к финалу 
На пути к финалу соревнования обе команды шли ровно и достаточно результативно. Оба клуба уже дважды встречались в сезоне 2015/16 года. Первый матч, что проходил 8 августа 2015 года в Роттердаме, закончился со счётом 3:2 в пользу «Фейеноорда». Ответная игра состоялась 28 февраля 2016 года в Утрехте, где одноимённая команда вновь уступила сопернику со счётом 1:2. Накануне финального кубкового матча статистика говорила в пользу команды «Фейеноорд», которая до этого одиннадцать раз выигрывала кубок Нидерландов по футболу (последний раз в 2008 году). Команда «ФК Утрехт» пять раз играла в финале, но только трижды становилась победителем (последний раз в 2004 году). Следует отметить, что команды уже встречались в рамках этого турнира. В финальном матче кубка Нидерландов по футболу 2003 года «Утрехт» обыграл «Фейеноорд» со счётом 4:1. С травмированными игроками в своем составе подошли обе команды к заключительному матчу. У роттердамской команды запасной вратарь Варнер Хан получил разрыв крестообразной связки. Намного хуже обстояли дела для команды из Утрехта. Основной вратарь Роббин Рюйтер получил травму и выбыл с основного состава. Компанию ему составил полузащитник Яссин Аюб, который травмировал мышцы паха. До начала финальной игры букмекеры оценивали шансы обеих команд как: «Фейеноорд» 3/4 Ничья 11/4 «Утрехт» 10/3.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Нидерланды
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Утрехт»
События 24 апреля
Апрель 2016 года
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спортивные соревнования в Роттердаме